Het ATP-toernooi van Halle 2015 (met de officiële naam Gerry Weber Open) werd van 15 tot en met 21 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry-Weber-Stadion.

Het enkelspel werd gewonnen door Roger Federer. Hij versloeg in de finale Andreas Seppi met (7-6)1 en 6-4 en won voor de achtste keer de titel. Het dubbelspel werd gewonnen door Raven Klaasen en Rajeev Ram. Zij versloegen in de finale Rohan Bopanna en Florin Mergea met 7-6(5) en 6-2.

Het toernooi van 2015 trok 110.700 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle